Championnat d'Europe de course scratch féminin
 Championnat d'Europe de course scratch féminin (juniors)
 Championnat d'Europe de course scratch féminin (moins de 23 ans)
 Championnat d'Europe de course scratch masculin
 Championnat d'Europe de course scratch masculin (juniors)
 Championnat d'Europe de course scratch masculin (moins de 23 ans)